Die The Hong Kong Football Club Open 2022 fanden vom 6. bis 10. November 2022 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Sieger der letzten Austragung 2019 war Greg Lobban, der erneut antrat und im Achtelfinale ausschied. Das Turnier gewann der topgesetzte Marwan Elshorbagy nach einem Finalsieg gegen den an Position zwei gesetzten Mazen Hesham. Das Endspiel endete mit 11:8, 5:11, 11:9 und 11:8 für Elshorbagy.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Max Lee und Harley Lam einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 55.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2022
PSA World Tour 2022/23